

Geografia

Irlanda 
 Marino – sobborgo di Dublino

Italia 
 Marino – comune della città metropolitana di Roma
 Marino – frazione di Piazza Armerina in provincia di Enna

Russia 
 Mar'ino – quartiere di Mosca

Venezuela 
Mariño – comune situato nello Stato federato di Nueva Esparta
Mariño – comune situato nello stato di Sucre
Santiago Mariño – comune situato nello stato di Aragua

Onomastica 
 Marino – nome proprio di persona italiano maschile
 Marino – cognome italiano

Persone 

 Marino – abate italiano 
 Marino – funzionario dell'Impero romano d'Oriente

Trasporti 
 Marino – casa automobilistica italiana del passato
 Mar'ino – stazione della metropolitana di Mosca

Altro 
 Marino – vino DOC della città metropolitana di Roma

Pagine correlate 
Papa Marino
San Marino (disambigua)

Altri progetti